Enchytraeus affinis är en ringmaskart som beskrevs av Levinsen 1884. Enchytraeus affinis ingår i släktet Enchytraeus och familjen småringmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småringmaskar
affinis